Las Margaritas – città del Chiapas (Messico)
Las Margaritas – corregimiento della provincia di Panama (Panama)